

Меррімак — місто, штат Массачусетс
 Меррімак — місто, штат Вісконсин
 Меррімак — селище, штат Вісконсин
 Меррімак — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Меррімак — річка в Массачусетсі та Нью-Гемпширі.
 Меррімак — округ в Нью-Гемпширі
 Меррімак — місто в Нью-Гемпширі.

 USS Merrimack (1855)